Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 10-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Pål Tyldum nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50